Эрик Реган (; 20 мая 1988, Эйджакс, Канада) — канадский и южнокорейский профессиональный хоккеист. Защитник клуба азиатской хоккейной лиги «Анян Халла» и сборной Южной Кореи по хоккею с шайбой.

Биография 
Эрик Реган родом из города Аджакс провинции Онтарио Канады. Играть начинал в хоккейной лиге Онтарио за клуб «Эри Оттерз». В сезоне 2004/05 сыграл 67 игр, забил 2 гола и дважды ассистировал своим партнёрам в забитых шайбах. В сезоне 2005/06 за клуб провёл 25 матчей, шайб не забросил, но отдал 3 голевые передачи, после чего перешёл в «Ошава Дженералз», где за 35 матчей сумел трижды отличиться и 10 раз помочь своим партнёрам во взятии ворот. С сезона 2006/07 по 2007/08 выступал в качестве капитана команды. за два сезона в общей сложности провёл 124 игры, забил 11 шайб и отдал 82 голевых паса.

В 2008 году подписал трёхлетний контракт новичка с клубом «Анахайм Дакс». Реган стал выступать за фарм-клуб «Дакс» в американской лиге, «Айова Чопс». В сезоне за 59 матчей забил 1 шайбу и набрал 7 очков за голевые передачи. В сезоне 2009/10 5 матчей провёл за «Сан-Антонио Рэмпэйдж», после чего стал выступать в лиге Восточного Побережья за «Бейкерсфилд Кондорс». В сезоне 2010/11 вновь попытался закрепиться в АХЛ в команде «Сиракьюз Кранч», но после 12 матчей вновь вернулся в лигу Восточного Побережья, на этот раз в клуб « Эльмира Джекелс».

В 2011 году решил покинуть Северную Америку и перешёл в немецкий клуб «Ганновер Скорпионс». В сезоне 2011/12 в 33 матчах в высшей немецкой лиге 14 очков. В сезоне 2012/13 за 51 игру — 20 очков.

В сезоне 2013/14 выступал в Азиатской хоккейной лиге за японский клуб «Ниппон Пэйпер Крэйнс». В регулярном сезоне лиги в 35 матчах забил 6 голов и отдал 24 голевые передачи. В плей-офф за 7 матчей забил 2 шайбы и 5 раз ассистировал партнёрам во взятии ворот соперников. По итогам сезона клуб стал победителем азиатской лиги. В сезоне 2014/15, выступая за южнокорейский клуб «Хай1», за 46 матчей забросил 17 шайб, что позволило ему стать самым результативным защитником лиги. Также отдал 36 голевых пасов. В плей-офф за 6 матчей забил единожды и дважды помогал соклубникам взять ворота противников.

В 2015 году вновь сменил клуб, теперь став игроком «Анян Халла», по итогам сезона вновь завоевав титул чемпиона азиатской лиги. В регулярном сезоне в 47 матчах набрал 41 очко (9 шайб и 32 паса). Согласился выступать за сборную Южной Кореи. В первом дивизионе чемпионата мира 2016 года сыграл 5 матчей и забросил 1 шайбу.

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты Республики Корея
Игроки «Ошава Дженералз»
Игроки «Айова Чопс»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Бейкерсфилд Кондорс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Элмайра Джэкэлз»
Игроки ХК «Ганновер Скорпионс»
Игроки ХК «Ниппон Пэйпер Крэйнс»
Игроки ХК «Хай1»
Игроки ХК «Анян Халла»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года